Залесский сельсовет — название сельских советов в Белоруссии, России и на Украине.

Белоруссия 
 Залесский сельсовет — в Кобринском районе Брестской области.
 Залесский сельсовет — в Глубокском районе Витебской области.
 Залесский сельсовет — в Чечерском районе Гомельской области.
 Залесский сельсовет — в Сморгонском районе Гродненской области.
 Залесский сельсовет — в Воложинском районе Минской области (упразднён в 2013 году).
 Залесский сельсовет — в Радошковичском районе Вилейской (до 1944) и Молодечненской области (1944—1954, упразднён).
 Залесский сельсовет — в Браславском районе Молодечненской области (1940—1954).

Россия 
 Залесский сельсовет — в Устюженском районе Вологодской области.

Украина 
 Залесский сельский совет — в Камень-Каширском районе Волынской области.
 Залесский сельский совет — в Ратновском районе Волынской области.
 Залесский сельский совет — в Народичском районе Житомирской области.
 Залесский сельский совет — в Борщёвском районе Тернопольской области.
 Залесский сельский совет — в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Залесский сельский совет — в Тальновском районе Черкасской области.